Собачья жизнь:

 Собачья жизнь (мультсериал, 1969) — чехословацкий мультсериал 1969 года.
 Собачья жизнь (мультсериал, 1993) — американский мультсериал 1993 года.
 Собачья жизнь (фильм, 1918) — короткометражный фильм Чарли Чаплина, выпущенный 14 апреля 1918 года.
 Собачья жизнь (фильм, 1995) — американский драматический фильм 1996 года режиссёра Джорджа Хикенлупера.
 Собачья жизнь (фильм, 2017) — американский драматический фильм 2017 года режиссёра Лассе Халльстрёма.
 Собачья жизнь 2 (фильм, 2019) — американский семейный фильм 2019 года режиссёра Гейла Манкусо.